Morcin kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castandiello, ort, Asturien, Province of Asturias, 
 Morcín, kommun, Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar